Football Club Banants (armênio: Բանանց Ֆուտբոլային Ակումբ - Banants Futbolayin akumb), é um time de futebol armênio profissional, jogando na capital, Yerevan. O clube joga na 1° Divisão Armena e ganhou a copa da Armênia duas vezes, em 1992 e 2007.

História 

Banants Kotayk

FC Banants foi fundado em 1992 na cidade de Abovyan e representou a região de Kotayk.Por esta razão entre 1992 e 1995 o clube foi referido como Banants Kotayk. Em 1992 o clube venceu a 1° Copa da Armênia. No Final da temporada de 1995, Banants entrou em crise financeira. Os proprietários do clube decidiram que eram melhor fundir o time com outro da cidade de Abovyan o Kotayk Abovian do que dispensar os jogadores. Em 2001 o Banants transferiu-se de Abovyan para Yerevan.

Ararat Yerevan

No início de 2003 fundiu-se com o Banants Spartak Yerevan, o que mudou o nome do time para FC Banants. Spartak tornou-se a academia Banants da juventude transformando-se no Banants-2. Por causa da fusão o FC Banants adquiriu muitos jogadores do Spartak, incluindo um dos seus melhores jogadores Samvel Melkonyan. Com tudo isso o clube consegui ganhar a Copa da Armênia de 2007.

Conquistas 
 Armenian Premier League: 1
(2013-14)

 Copa Independência da Armênia: 3
(1992, 2007, 2015-16)

 Supercopa da Armênia: 1
(2014)

FC Banants em Copas Europeias

Elenco Atual

Notáveis Jogadores 

  Laercio Gomes Costa

Técnicos 

 2001-2005:         Oganes Zanazanyan
 2005-2006:         Ashot Barseghyan
 2006-2007:          Nikolai Kiselev
 2007:       Jan Poštulka
 2007-2008:        Nikolay Kostov
 2008:             Nedelcho Matushev
 2008-2008:         Kim Splidsboel
 2008-2009:         Armen Gyulbudaghyants
 2010-:           Stevica Kuzmanovski

Ligações Externas 
 Website Oficial
 Site Fãs 
 Banants at FFA.AM
 FC Banants no UEFA.COM

 
Clubes de futebol fundados em 1992